Ханс Каросса (; 15 декабря 1878, Бад-Тёльц, Королевство Бавария — 12 сентября 1956, Риттштайге близ Пассау) — немецкий , , . Врач. Член Немецкой академии языка и поэзии (с 1950).

Биография 
Сын врача. Изучал медицину в университетах Мюнхена и Лейпцига. Работал практикующим врачом (1903—1929). Участник Первой мировой войны, в 1916—1918 годах — военный врач на фронте.

В 1933 году отказался стать членом Прусской академии поэтов, находившейся в ведении национал-социалистов, однако в 1941 году вынужден был принять пост президента созданного на Веймарском собрании поэтов профашистского Европейского союза писателей. Несмотря на свою внутреннюю эмиграцию, в 1944 году был включен в список Gottbegnadeten-Liste (Список талантливых от Бога) наиболее заслуженных деятелей культуры и искусства национал-социалистической Германии.

В 1945 году выступил с призывом к немецкому правительству о капитуляции, за что едва не поплатился жизнью.

Творчество 
Известен, в основном, своими автобиографическими романами и внутренней эмиграцией во время власти нацистов в нацистской Германии.

Дебютировал как поэт в 1898 году. Дружил с поэтами Р. Демелем, С. Георге, Г. фон Гофмансталем, ценившими его лирику. Лирика Х. Кароссы (сборники 1910, 1916, 1946, 1948 и др.), стремящаяся к ясности, благозвучию и отточенности стиля, проникнута христианско-аполитичными мотивами. Лирика Х. Кароссы, как и его проза, лаконична, сдержанна, камерна.

Творчество Х. Кароссы, пронизанное верой в незыблемую гармонию мироустройства и в конечное торжество добра, по большей части автобиографично и представлено мемуарами, романизированными дневниками, заметками, рассказами, а также лирической поэзией.

Впечатления от Первой мировой войны нашли отражение в его книге «Румынский дневник» («Rumänisches Tagebuch», 1924), одним из важнейших свидетельств о мировой войне с немецкой стороны, наряду с произведениями Ремарком и Эрнстом Юнгером. Ретроспективная картина детства и взросления легла в основу прозаического цикла «Детство» («Die Kindheit», 1922), «Метаморфозы одной юности» («Verwandlungen einer Jugend», 1928), «Год прекрасных заблуждений» («Das Jahr der schönen Täuschungen», 1941). В романах «Судьба доктора Бюргера» («Die Schicksale Doktor Bürgers», 1913), «Врач Гион» («Der Arzt Gion», 1931) писатель размышляет о нелёгком труде врача. В итоговой книге «Неравные миры» («Ungleiche Welten», 1951) Х. Каросса попытался прояснить свою нравственную позицию во времена фашизма.

Кроме того, он автор путевых очерков («Итальянские зарисовки», 1946, «Зимний Рим», 1947), литературно-критических статей, написанных с позиций христианско-демократические партии.

Избранные произведения 
 Gedichte (поэма, 1910)
 Eine Kindheit (автобиография, 1922)
 A Romanian Diary (1924)
 Verwandlungen einer Jugend (автобиография, 1928)
 Doctor Gion (1931)
 Führung und Geleit (эссе, 1933)
 Geheimnisse des reifen Lebens (1936)
 Das Jahr der schönen Täuschungen (автобиография, 1941)
 Der volle Preis (1945)
 Aufzeichnungen aus Italien (1946)
 Ungleiche Welten (1951)
 Tagebuch eines jungen Arztes (1955)
 Сборники поэзии (1910, 1916, 1946, 1948)

Награды 
 Командор ордена «За заслуги перед ФРГ» (1953)
 Литературная премия города Мюнхена (1928)
 Премия города Айзенах (1928)
 Швейцарская литературная премия Готфрида Келлера (1931)
 Премия Гёте (1938)
 Премия Сан-Ремо (1939)
 Медаль Парацельса (1956)
 Почётный гражданин городов Ландсхут и Пассау (1948)

Литература 
 Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.
 Большая российская энциклопедия

Примечания

Ссылки 
 [prabook.com/web/hans.carossa/1344655 Биография]

Члены Немецкой академии языка и поэзии
Члены Баварской академии изящных искусств
Участники Первой мировой войны (Германия)
Врачи Германии
Почётные граждане Пассау